Bousfield ist der Familienname folgender Personen:

 Aldridge Bousfield (1941–2020), US-amerikanischer Mathematiker, Topologie, Prof. an der University of Illinois at Chicago
 Ian Bousfield (* 1964), britischer klassischer Posaunist